Shuishang () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Shuishang w 2016 roku liczyła 50 084 mieszkańców – 24 249 kobiet i 25 835 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 18 020, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,78 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi